Droga krajowa nr 12 (Czechy)
 Droga krajowa nr 12 (Polska)
 Droga krajowa nr 12 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 12 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A12